Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 30001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 26 października 1937 do 17 sierpnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

30001-30100

30101-30200

30201-30300

30301-30400

30401-30500

30501-30600

30601-30700

30701-30800

30801-30900

30901-31000

Przypisy 

Lista planetoid 030001-031000